Ричард Комми (; род. 10 марта 1987, Аккра, Гана) — ганский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой и первой полусредней весовых категориях. Среди профессионалов бывший чемпион мира по версии IBF (2019) в лёгком весе.

Профессиональная карьера 
Дебютировал на профессиональном ринге 26 февраля 2011 года, одержав победу нокаутом во 2-м раунде.

12 июля 2014 года победил по очкам британца  и завоевал вакантный титул чемпиона содружества наций в лёгком весе.

Чемпионский бой с Робертом Истером-младшим 
9 сентября 2016 года встретился с не имеющим поражений американцем Робертом Истером-младшим в поединке за вакантный титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF. Бой получился близким и конкурентным. После 12-ти раундов мнения судей разделились. Победу раздельным решениям отдали американцу.

2 декабря 2016 года встретился с бывшим претендентом на титул чемпиона мира в лёгком весе россиянином Денисом Шафиковым. Бой носил статус элиминатора по версии IBF. Шафиков шёл вперёд, а Комми действовал на контратаках. Поединок получился насыщенным и конкурентным. Победу раздельным решением судей одержал россиянин.

В январе 2017 года прекратил сотрудничество с промоутерской компанией «Sauerland Promotions». В августе того же года подписал контракт с компанией «DiBella Entertainment» .

10 марта 2018 года нокаутировал в 6-м раунде американца Алехандро Луну в элиминаторе IBF в лёгком весе.

Чемпионский бой с Исой Чаниевым 
2 февраля 2019 года встретился россиянином Исой Чаниевым в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе. В конце первого раунда ганец правым боковым, отправил Чаниева в нокдаун. От добивания росиянина спасли секунды оставшиеся до конца раунда. Во втором раунде превосходство Комми только росло. Сперва Ричард левым боковым отправил Чаниева во второй нокдаун, а затем «добил» оппонента.

28 июня 2019 года нокаутировал в 8-м раунде экс-чемпиона мира в лёгком весе мексиканца Раймундо Бельтрана.

Чемпионский бой с Теофимо Лопесом 

14 декабря 2019 года проиграл техническим нокаутом во 2-м раунде не имеющему поражений американцу Теофимо Лопесу (14-0, 11 KO) и потерял титул чемпиона мира по версии IBF (2-я защита Комми).

11 декабря 2021 года встретился с экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях украинцем Василием Ломаченко. Проиграл по очкам.

27 августа 2022 года встретился с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях пуэрториканцем Хосе Педрасой. Поединок завершился вничью.

Статистика профессиональных боёв

Титулы и достижения

Региональные и второстепенные 
 Чемпион Ганы в лёгком весе (2011).
 Титул IBF Continental Africa в лёгком весе (2013).
 Титул African Boxing Union в лёгком весе (2013).
 Чемпион Содружества наций в лёгком весе (2014—2015).
 Титул IBF Inter-Continental в лёгком весе (2015).
 Титул WBC International Silver в лёгком весе (2017).

Мировые 
 2019 —  Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг).

Примечания

Ссылки 
 
 Ричард Комми — страница на сайте vRINGe.com
 Ричард Комми — страница на сайте Ringside24.com
 Новости на сайте AllBoxing.Ru

Боксёры Ганы
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Чемпионы Международной боксёрской федерации